En el Cono Sur se conoce como petiso o petizo a una persona de estatura baja. Como tal, puede ser el mote de numerosas personas con este rasgo. También puede describir a un caballo o cualquier otro animal más pequeño que el común de su especie.

El término puede referirse a:

Personas reales 
 Cayetano Santos Godino (1896-1944), más conocido como el Petiso Orejudo, asesino serial argentino;
 Franco Niell (n. 1983), apodado Petiso, futbolista argentino;
 Alejandro Ulla (1944-1972), apodado El Petiso, guerrillero argentino.

Personajes ficticios 
 Petisos carambanales, seres diminutos en las historietas de Superlópez, de Jan.

Otros 
 Ñandú petiso (Rhea pennata), una especie de ñandú;
 Ciervo Petiso, el nombre de un municipio argentino (que se debe al avistamiento de un ciervo enano).

Enlaces externos